Dit is de wereldranglijst voor mannen van december 2022 zoals die werd opgesteld en vrijgegeven door de FIFA op 22 december 2022.

Mannen 12